Thomas II de Gadagne, dit « le magnifique » (1495, Florence - 1543, Avignon), est un marchand et banquier français d'origine florentine.

Histoire 
Thomas II hérite de son oncle Thomas de Gadagne d'une grande fortune et de solides positions commerciales et financières. Il développe encore cette fortune, ce qui lui permet de prêter de l'argent aux plus hauts personnages du royaume dont François Ier, qui le promeut conseiller et maître d'hôtel ordinaire de sa maison.

Généreux, il fonde en 1537, dans l'hôpital de Saint-Laurent-des-vignes, le pavillon Saint-Thomas destiné aux pestiférés.

La famille Pierrevive, de riches marchands piémontais, loue à partir de 1538 leur somptueux hôtel lyonnais à Thomas II. Les fils de celui-ci, Guillaume et Thomas III en deviennent propriétaires de 1545 à 1581 ; le bâtiment portera dès lors le nom d'hôtel de Gadagne . 

Il possède également le domaine de Beauregard à Saint-Genis-Laval, de Saint-Victor la Coste au Comtat et l'hôtel de Sade à Avignon.

Il est l'époux de Peronette Berti et père de cinq enfants.

Armoiries 
 
 Armes : De Gueules à la croix dentelée d'or.
 Cimier : une tête de licorne d'argent ou un buste de sauvage.
 Supports : deux lions ou un dragon ou deux anges.

Généalogie 
Voici la généalogie des branches lyonnaises des Gadagne.

Source et bibliographie

Références

Articles connexes 
 Lyon à la Renaissance
 Maison de Gadagne

Naissance en 1495
Décès en 1543
Banquier français du XVIe siècle
Personnalité liée à Lyon
Naissance à Florence